Preusmjeri Nacrt:Chengdu J-10